Hundraholmstjärnen kan syfta på:
Hundraholmstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (6,44 ha)
Hundraholmstjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn